Hovest  ist der Familienname folgender Personen:

 Ludger Hovest (* 1950), deutscher Politiker
 Lutz Hovest (* 1957), deutscher Fußballspieler
 York Hovest (* 1978), deutscher Dokumentar-, Werbe- und Modefotograf